Waldhof (Alemanya), barri de la ciutat alemanya de Mannheim.
 SV Waldhof Mannheim, club de futbol de Mannheim.
 Waldhof (Luxemburg), municipi luxemburguès de la comuna de Niederanven.
 Waldhof-Falkenstein, municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat.